Alessandro Baccini (1964) – oboista italiano
 Alessandro Baccini (1985) – regista e attore italiano
 Francesco Baccini (1960) – cantautore italiano
 Giuseppe Baccini (1851-1922) – storico italiano
 Ida Baccini, nota anche con lo pseudonimo di Manfredo o Marinella del Rosso  (1850-1911) – scrittrice e giornalista italiana
 Mario Baccini (1957) – politico italiano
 Sophya Baccini (...) – cantante italiana